Raynald Cloutier est un journaliste sportif et un animateur de radio natif de Québec.

Journaliste sportif pendant de nombreuses années à CHOI, il y collaborera notamment à l'émission Le monde parallèle de Jeff Fillion en plus d'animer sa propre émission sportive dominicale, Ray The Sports, du surnom que lui avaient attribué ses collègues en ondes. Avec cette dernière émission, très populaire, Cloutier supplantera définitivement l'animateur de sports le plus connu de Québec, Marc Simoneau, qui officiait alors à CHRC sur la bande AM. 
Grand connaisseur de football, Raynald Cloutier est un observateur éclairé des activités de la NFL et du Rouge et Or de l'Université Laval, l'équipe de football universitaire de la région de la Capitale. À CHOI, il laissait aussi une place importante aux sports extrêmes, négligés par les médias sportifs traditionnels, qu'il commentait en compagnie d'observateurs et d'athlètes de ce domaine. Il quittera CHOI en 2002 pour accepter l'offre de CHRC. Il est toujours journaliste sportif à cette radio, depuis rebaptisée Québec800 et la voix des Remparts de Québec. Depuis 2019, il est chroniqueur sportif au FM93.

Naissance à Québec
Journaliste québécois
Journaliste sportif canadien
Animateur québécois de radio
Personnalité liée à  la ville de Québec
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)
Personnalité sportive liée à la ville de Québec

Rouge et Or (football canadien)